een verbond afgesloten door een aantal groepen. Meerdere vormen bestaan:
 een Kartel (economie), tussen bedrijven
 een Kartel (politiek), tussen politieke partijen
 een drugskartel, tussen drugsbendes
 Calikartel
 Medellínkartel
 Tijuanakartel
 Juárezkartel
 Sinaloakartel 
 Golfkartel
 Jaliscokartel
 La Familia Michoacana
 Los Zetas
 Kartel (vorm)